Overschelde (gehucht), een gehucht in Oost-Vlaanderen
 Overschelde (watergang), een geplande watergang tussen de Westerschelde en de Oosterschelde